

Кизил-Октябр — присілок, Бураєвський район, Башкортостан
 Кизил-Октябр — присілок, Ішимбайський район, Башкортостан